Arthurdendyus är ett släkte av plattmaskar. Arthurdendyus ingår i familjen Geoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Arthurdendyus